Елеусинов — фамилия; имеет женскую форму Елеусинова.
 Елеусинов, Данияр Маратович (род. 1991) — казахстанский боксёр.
 Елеусинов, Ерлан Умирзакович (род. 1972) — казахстанский футболист.
 Елеусинов, Туршабек Жусипович (1935—1983) — бригадир совхоза, Герой Социалистического Труда.